Села:
 Грабарівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Грабарівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Грабарівка — Полтавська область, Лубенський район

Інше:
 Грабарівка — річка у Бучанському районі Київської області, ліва притока Бучі
 Грабарівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці
 Грабарівка — пункт пропуску через Державний кордон України на кордоні з Молдовою